Dmitri Valerievitch Khokhlov (né en 1975), footballeur international russe
 Ivan Khokhlov (1895-1973), homme d'État soviéto-russe
 Nikolaï Khokhlov (1922-2007), officier du KGB
 Konstantin Khokhlov (1885-1956), acteur soviétique

Khokhlova 
 Alexandra Khokhlova (1897-1985), actrice, réalisatrice et scénariste soviétique.
 Iryna Khokhlova (née en 1990), pentathlonienne ukrainienne
 Jana Khokhlova (1985-), patineuse russe
 Olga Khokhlova (1891-1955), danseuse russe des Ballets russes de Serge Diaghilev
 Svetlana Khokhlova (née en 1984), nageuse biélorusse
 Svetlana Timoshinina (née Kholkova en 1973), plongeuse russe

Voir aussi 
 Chochłów
  ()
 

Patronyme russe
Patronyme ukrainien